Melanchthon ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Melanchthon, verheiratete Anna Sabinus (1522–1547), deutsche Gelehrte, Tochter von Philipp Melanchthon
 Katharina Melanchthon (1497–1557), Ehefrau von Philipp Melanchthon
 Philipp Melanchthon (1497–1560), deutscher Altphilologe, Humanist und Reformator
 Philipp Melanchthon der Jüngere (1525–1605), deutscher Jurist, Sohn von Philipp Melanchthon
 Siegmund Melanchthon (1537–1573), deutscher Mediziner